Леа́ндер (Leander) — фамилия скандинавского происхождения:

 Леандер, Адольф Фредрик — финский композитор.
 Леандер, Сара (урождённая Сара Стина Хедберг; 1907—1981) — шведская киноактриса и певица, работала в основном в Германии.
 Леандер, Цара — шведская киноактриса.

См. также 
 Леандер Хаусман (род. 1959) — немецкий режиссёр